Всесвітній потоп
 Потоп (війна)
 Потоп, село у Болгарії
 Потоп (роман)
 Потоп (фільм, 1974)
 Потоп (фільм, 2007)